Extended play, een verlengde single bij grammofoonplaten en cd's met materiaal dat te lang is om een single genoemd te worden, maar te kort voor een album
 Europees Parlement, de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie
 En passant slaan, een schaakterm die een manier aangeeft waarop een pion een andere pion slaat
 Eesti Päevaleht, een dagblad in Estland